SXM est un code qui fait référence à :
 Saint-Martin, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 Aéroport international Princess Juliana, aéroport de Saint-Martin, selon le code AITA des aéroports ;
 Équipe de Sint Maarten de football, selon le code de la FIFA.
 Sirius XM